Pancho is een bijnaam voor mensen met de voornaam Francisco of Francis. Het kan verwijzen naar:

Personen 
 Pancho Amat (1950), Cubaans muzikant
 Pancho Barnes (1901-1975), Amerikaans vliegenierster
 Pancho Carter (1950), Amerikaans autocoureur
 Pancho Coimbre (1909-1989), Puerto Ricaans honkbalspeler
 Pancho Córdova (1916-1990), Mexicaans acteur
 Pancho Daniel (?-1858), Californisch bandiet
 Pancho Fierro (1810-1879), Peruviaans kunstenaar
 Pancho Gonzales (1928-1995), Amerikaans tennisspeler
 Pancho Ramírez (1786-1821), Argentijns gouverneur
 Pancho Segura (1921-2017), Ecuadoriaans-Amerikaans tennisspeler
 Pancho Varallo (1910-2010), Argentijns voetballer
 Pancho Varona (1957), Spaans muzikant
 Pancho Villa (1878-1923), Mexicaans revolutionair, generaal en bandiet
 Pancho Villa (bokser) (1901-1925), Filipijns bokser
 Pancho Vladigerov (1899-1978), Bulgaars componist, muziekpedagoog en pianist
 Jacques Abardonado (1978), bijgenaamd Pancho, Frans voetballer

Fictieve personen 
 Pancho, de assistent van de Cisco Kid
 Pancho, een personage uit de Latijns-Amerikaanse versie van Sesamstraat

Muziek 
 Los Panchos, een muziekgroep
 Pancho and Lefty, een nummer van countryzanger Townes Van Zandt

Zie ook 
 Pancho Villa (doorverwijspagina)
 Poncho, een kledingstuk
 Villa Pancho, een plaats in de Amerikaanse staat Texas